Śanti – w filozofii hinduskiej i buddyjskiej pokój wewnętrzny
 Śanti – jedna z dziewięciu córek Kardamy muniego i jego żony Dewahuti
 Śanti – jedna z 60 córek brahmarsziego Dakszy i jego żony Prasuti